Een verkeersweg:
A16 (België)
A16 (Frankrijk)
A16 (Duitsland)
A16 (Groot-Brittannië)
A16 (Italië)
A16 (Litouwen)
A16 (Nederland), zie Rijksweg 16
A16 (Portugal)
A-16 (Spanje)
A16 (Zwitserland)